Coihueco kan syfta på:

Chile 

 Coihueco (kommun), Región del Biobío, Provincia de Ñuble, 
 Coihueco (ort), Región del Biobío, Provincia de Ñuble,